Сайко — разные значения:

 Сайко — эра в японском традиционном летосчислении.
 Сайко — секретный клан японских самураев.

 Персоналии
 Сайко (монах) — организатор смуты Сисигатани.
 Сайко, Виктор Фёдорович (род. 1936) — украинский советский деятель, специалист в области сельского хозяйства, директор Украинского НИИ земледелия Южного отделения ВАСХНИЛ.
 Сайко, Владимир Викторович (род. 1961) — композитор и музыкант, бессменный участник группы «Форум».
 Сайко, Ефим Антонович (1879—?) — крестьянин, член Государственной думы II созыва от Полтавской губернии.
 Сайко, Мако (1927—2023) — словенский сценарист и кинорежиссёр.
 Сайко, Наталья Петровна (род. 1948) — советская и российская актриса театра и кино.
 Сайко, Эди Викторовна (род. 1932) — советский и российский психолог, член-корреспондент РАО (2010).